ScourgeBringer est un jeu vidéo de type roguelike et plates-formes développé par Flying Oak Games et édité par Dear Villagers, sur Windows, Mac, Linux et Xbox One. Le jeu propose un univers post-apocalyptique en pixel art.

Scénario 
Un monolithe menace une civilisation et, au milieu des ruines, l'héroïne Kyhra tente de percer les secrets de cette menace pour sauver l'humanité.

Système de jeu 
Scourgebringer est un roguelike en vue latérale dont les niveaux sont créés grâce à la génération procédurale. Le joueur a un nombre de points de vie limité. Ses caractéristiques sont améliorables via un arbre de talent. Au fil des parties, le joueur accumule de l'argent qui lui permet de débloquer ces nouvelles caractéristiques.

Le gameplay se veut très aérien avec un personnage qui peut ne presque jamais toucher le sol, notamment grâce à un système de dash qui permet d'attaquer les ennemis. Le personnage est équipé d'un pistolet avec un nombre de munitions limité.

Une mini-carte permet de voir sa progression dans le niveau, chaque niveau se concluant par boss. Les différentes salles constituant les niveaux doivent être nettoyées des ennemis afin de pouvoir en sortir et certaines d'entre elles regorgent de pièges à éviter.

Développement 
ScourgeBringer est développé par le studio Flying Oak Games, basé à Metz, qui avait précédemment développé le jeu NeuroVoider.

Le jeu est sorti en accès anticipé le . Sur Xbox One, il a intégré le Xbox Game Pass via le programme ID@Xbox.

Bande-son 
La musique du jeu est composée par Joonas Turner qui avait notamment composé la musique d'autres roguelikes comme Nuclear Throne, Downwell ou encore Broforce.

Accueil 
Christian Donlan d'Eurogamer compare le jeu à un « fantastique croisement » de Dead Cells et Celeste. Gautoz de Gamekult évoque des combats « d'une fluidité et d'un dynamisme à vous couper le sifflet ».

Notes et références

Lien externe 
Site officiel

Jeu Windows
Jeu Mac
Jeu Linux
Jeu Xbox One
Roguelike
Jeu de plates-formes
Jeu vidéo développé en France
Jeu vidéo post-apocalyptique
Jeu Dear Villagers
Jeu vidéo utilisant la génération procédurale
Jeu vidéo sorti en 2020